Пу́тро ( или Пу́тронен ) — финская фамилия. Известные носители:

 Путро, Моозес (1848—1919) — ингерманландский композитор.
 Путро, Самули (род. 1970) — финский музыкант.